Moffel, personage uit Koekeloere
 Moffelen, uitharden of verharden van materialen